Chlumčany, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Chlumčany, comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem